JONO startades i Uppsala år 1999 av Jonatan Samuelsson primärt för att kunna sköta ekonomin för sitt dåvarande band. JONO fungerar idag (2014) både som skivbolag, musikförlag, management, promotor, bokningbolag och digital distributör åt band som Safemode, Grand Trunk Travellers, #youlovemychurch, bob K, Simon Walther m fl.

Musik utgiven via JONO

Singlar
bob K – Save Me (2008)
bob K – Morningstar (2010)
bob K – Falling (2010)
Mono Thrills – Under The Sea (2010)
bob K – Coma (2012)
Safemode – My Salvation (2013)
bob K – The Escape (2012)
Simon Walther – Leave The Sinking Ship Behind (2012)
bob K – Burden (2012)
Silvertape – Vi drar (2013)
Caravan Cult – Discount On Guns (2013)
Safemode – Another Day Will Haunt You (2013)
Johannes Bergkvist – I Leave It All Behind (2014)

EPs
Safemode – We're Already Gone (2009)
Safemode – Die To Live (2009)
Grand Trunk Travellers – Lowercase Sessions 1 (2013)
Safemode – Gold Digger (2013)
 Grand Trunk Travellers – Lowercase Sessions 2 (2014)

Album
bob K – Fragile (2010)
Safemode – For A Better Tomorrow (2010)
Simon Walther – Leave The Sinking Ship Behind (2012)
bob K – Noir/Blanc (2012)

Externa länkar 
Officiell webbplats
Officiell Facebook
JONOs katalog på Spotify
 JONOs digitala katalog

Svenska skivbolag och skivmärken